O06 steht für:
 O06, ICD-10-Code für einen nicht näher bezeichneten Abort, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O00-O08
 O06, FAA-Code für den Flughafen Lake Oroville Landing Area Seaplane Base in Chester, Kalifornien, Vereinigte Staaten 

O06